Тепелевский сельсовет — муниципальное образование (сельское поселение) в составе Дальнеконстантиновского района Нижегородской области. Административный центр — село Тепелево.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Нижегородской области от 15 июня 2004 года № 60-З «О наделении муниципальных образований - городов, рабочих посёлков и сельсоветов Нижегородской области статусом городского, сельского поселения».

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте района

Муниципальные образования Дальнеконстантиновского района
Сельские поселения Нижегородской области